Jocelyn (opera) - opera van Benjamin Godard
 Jocelyn (album) - album van Jocelyn Enriquez
 25415 Jocelyn - asteroïde
 Jocelyn (krater) - krater op Venus
 Jocelyn (Ontario) - lokale eenheid/gemeente

Personen
 Jocelyn (kanselier) - Normandisch-Siciliaans kanselier
 Jocelyn Brown - Amerikaanse zangeres
 Jocelyn Rae - Brits tennisspeelster
 Jocelyn Bell Burnell - Brits astrofysicus
 Jocelyne Lamoureux - Amerikaans ijshockeyspeelster
 Jocelyn Angloma - Frans voetballer
 Jocelyn Jolidon - Zwitsers wielrenner
 Jocelyn Gourvennec - Frans voetballer en trainer
 Jocelyn de Brakelond - Engels monnik en geschiedschrijver
 Jocelyn Blanchard - Frans voetballer
 Jocelyn Lovell - Canadees baanwielrenner
 Jocelyn Bar - Frans wielrenner